Hayward (Califòrnia)
 Hayward (Minnesota)
 Hayward (Missouri) 
 Hayward (Wisconsin)
 Susan Hayward, actriu nord-americana.